Рейс 553 может иметь следующие значения:
 Рейс 553 United Air Lines
 Рейс 553 Аэрофлота